Toft Hill est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

, village du comté de Durham
, hameau de Tumby dans le Lincolnshire

Voir aussi

Homonymie de toponyme